31-ша флотилія підводних човнів крігсмаріне — підрозділ військово-морського флоту Третього Рейху.

Історія 
31-ша флотилія була створена у вересні 1943 року у Вільгельмсгафені як навчальний підрозділ. Командувачем флотилією став капітан цур зеє () Бруно Ман. Одним із завдань 31-ї флотилії було навчання екіпажів по використанню новітніх «електрочовнів» типу XXI.

31-ша флотилія була розформована в травні 1945 року.

Склад 
У складі 31-ї флотилії в різні роки проходили навчання екіпажі 156-и підводних човнів:

Командири

Посилання 
 31 флотилія на uboat.net

Література 
 

Флотилії Крігсмаріне
Військові формування, засновані 1943
Засновані в Німеччині 1943